Эк — многозначный термин:

Фамилия 
Шведская
:
  (1916—1979) — шведский киноактёр, супруг Биргит Кульберг, отец Никласа, Матса и Малин Эк.
 Эк, Даниэль (род. 1983) — основатель Spotify.
 Эк, Имре (1930—1999) — венгерский танцовщик, хореограф, балетмейстер.
 Эк, Карин (1885—1926) — шведская поэтесса.
 Эк, Малин (род. 1945) — шведская актриса театра и кино.
 Эк, Матс (род. 1945) — танцовщик, хореограф и театральный режиссёр.
  (род. 1943) — танцовщик и актёр.
 Эк, Сельма (1856—1941) — шведская оперная певица.
 Эк, Элин (род. 1973) — шведская лыжница.

Немецкая

Английская

 Эк, Джонни (1911—1991; наст. имя Джон Экхардт-младший) — американский карлик, актёр шоу уродцев и киноактёр.
  (род. 1945) — учёная-теолог, профессор Гарвардского университета, ЛГБТ-писательница.

Аббревиатура 
 Эк. (Экк., Эккл., Ек., Екк., Еккл.) — Книга Екклесиаста, одна из книг Ветхого Завета, традиционно приписываемая царю Соломону.
 эк — экология, экологический (например «А-95 ЭК» в маркировке бензина).
 эк. — экономика, экономический.

Прочее 
  — стадион в городе Уичито (Канзас, США).
 эк- (также «экс-») — русский префикс греческого происхождения со значением «из-», «направленный вовне»; «бывший» (часто «экс-»).

См. также 
 
 
  — лох в Шотландии.
  — американское религиозное движение.
  — главный храм движения.